Dit is een lijst van planetoïden 106401-106500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106401 - || 2000 VB28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106402 - || 2000 VD28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106403 - || 2000 VN28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106404 - || 2000 VV28 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106405 - || 2000 VJ29 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106406 - || 2000 VM29 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106407 - || 2000 VN29 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106408 - || 2000 VK30 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106409 - || 2000 VE31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106410 - || 2000 VJ31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106411 - || 2000 VK31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106412 - || 2000 VL31 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106413 - || 2000 VD32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106414 - || 2000 VM32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106415 - || 2000 VR32 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106416 - || 2000 VC34 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106417 - || 2000 VC35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106418 - || 2000 VU35 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106419 - || 2000 VO37 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106420 - || 2000 VC38 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106421 - || 2000 VE38 || 1 november 2000 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 106422 - || 2000 VC42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106423 - || 2000 VH42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106424 - || 2000 VN42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106425 - || 2000 VU42 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106426 - || 2000 VN43 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106427 - || 2000 VT43 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106428 - || 2000 VV43 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106429 - || 2000 VZ43 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106430 - || 2000 VN45 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106431 - || 2000 VU45 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106432 - || 2000 VB48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106433 - || 2000 VM48 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106434 - || 2000 VV49 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106435 - || 2000 VM50 || 2 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106436 - || 2000 VB51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106437 - || 2000 VL51 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106438 - || 2000 VK52 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106439 - || 2000 VL52 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106440 - || 2000 VM52 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106441 - || 2000 VA53 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106442 - || 2000 VL54 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106443 - || 2000 VN54 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106444 - || 2000 VP54 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106445 - || 2000 VN55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106446 - || 2000 VT55 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106447 - || 2000 VA56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106448 - || 2000 VN56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106449 - || 2000 VU56 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106450 - || 2000 VJ57 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106451 - || 2000 VX57 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106452 - || 2000 VJ59 || 6 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106453 - || 2000 VC60 || 1 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106454 - || 2000 VJ60 || 1 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106455 - || 2000 VJ62 || 9 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106456 - || 2000 VW62 || 3 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106457 - || 2000 WC || 16 november 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106458 - || 2000 WT2 || 17 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106459 - || 2000 WD3 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106460 - || 2000 WV3 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106461 - || 2000 WZ3 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106462 - || 2000 WP4 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106463 - || 2000 WR4 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106464 - || 2000 WU4 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106465 - || 2000 WZ4 || 19 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106466 - || 2000 WF7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106467 - || 2000 WJ7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106468 - || 2000 WO7 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106469 - || 2000 WR8 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106470 - || 2000 WU9 || 21 november 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 106471 - || 2000 WJ11 || 24 november 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 106472 - || 2000 WK12 || 22 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106473 - || 2000 WV13 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106474 - || 2000 WZ13 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106475 - || 2000 WF14 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106476 - || 2000 WU15 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106477 - || 2000 WZ16 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106478 - || 2000 WH18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106479 - || 2000 WP18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106480 - || 2000 WX18 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106481 - || 2000 WD19 || 25 november 2000 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 106482 - || 2000 WA22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106483 - || 2000 WF22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106484 - || 2000 WV22 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106485 - || 2000 WU23 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106486 - || 2000 WG24 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106487 - || 2000 WH24 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106488 - || 2000 WY24 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106489 - || 2000 WA25 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106490 - || 2000 WB26 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106491 - || 2000 WG28 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106492 - || 2000 WJ28 || 23 november 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106493 - || 2000 WM29 || 21 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106494 - || 2000 WL30 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106495 - || 2000 WD31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106496 - || 2000 WK31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106497 - || 2000 WO31 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106498 - || 2000 WD33 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106499 - || 2000 WE33 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106500 - || 2000 WW34 || 20 november 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten